Irvington (Illinois)
Irvington (Kentucky)
Irvington (Nova Iorque)
Irvington (Nova Jérsei)
Irvington (Virgínia)

Desambiguações de topônimos